Jambalaya (étel), az amerikai dél népszerű étele
Jambalaya (zenekar), magyar zenekar
Jambalaya (On the Bayou), Hank Williams countryslágere (1952)